est un genre éteint et fossile d'amphibiens lépospondyles découverts dans des terrains datant du Carbonifère dans la région de Nýřany (République tchèque).

Systématique 
Le genre Microbrachis a été créé en 1876 par le paléontologue tchèque Antonn Jan Frič (1832-1913) avec pour espèce type Microbrachis pelikani.

Description 
 
Microbrachis était un amphibien de forme allongée, ressemblant à une salamandre, d'environ 15 centimètres de long, avec plus de  au lieu de la moyenne de 15 à 26 chez ses parents vivants. Il avait des membres minuscules et nageait probablement en utilisant des mouvements latéraux du corps semblables à ceux d'un poisson. 

Les espèces du genre Microbrachis se nourrissaient probablement de plancton d'eau douce comme les crevettes. Microbrachis était pédomorphe, conservant ses branchies larvaires à l'âge adulte, trait que l'on retrouve actuellement chez l'Axolotl.

Liste d'espèces 
Selon  :
  Microbrachis mollis Fritsch, 1883
  Microbrachis pelikani Fritsch, 1876

Cladogramme Microsauria

Publication originale

Voir aussi 
 Liste des genres d'amphibiens préhistoriques

Liens externes

Notes et références 

Taxon fossile décrit en 1876
Paléontologie en Tchéquie
Genre d'amphibiens préhistoriques (nom scientifique)
Amphibien (nom scientifique)
Amphibien disparu
Amphibien décrit au XIXe siècle